US Open 2010 var en tennisturnering, der blev spillet på hardcourt. Det var den 129. udgave af US Open og den fjerde og sidste Grand Slam-turnering i 2010. Turneringen blev afholdt på USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing Meadows, New York City, USA, i perioden 30. august til 12. september 2010. 

De forsvarende mestre i single var Juan Martín del Potro hos mændene og Kim Clijsters hos damerne. Af disse måtte del Potro opgive at forsvare titlen på grund af en skade. Den eneste danske deltager var Caroline Wozniacki, som var topseedet i damesingle.

Finalespillet for kvinder 
Uddybende artikel: US Open 2010 Damesingle

Finalespillet for mænd 
Uddybende artikel: US Open 2010 Herresingle

Seedninger 

I herresingle er to spillere fra top 32 forhindret i at deltage på grund af skader, nemlig den forsvarende mester Juan Martín del Potro (nr. 10) samt Jo-Wilfried Tsonga (nr. 11). Også to fra kvindernes top 32 er skadede, nemlig Serena Williams (nr. 1) og Justine Henin (nr. 14).

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside for US Open (engelsk)

Referencer 

2010
Tennis i 2010
WTA Tour 2010
ATP Tour 2010